Кавун () — украинская фамилия:
 Кавун, Андрей Олегович (род. 1969) — российский кинорежиссёр и сценарист. 
 Кавун, Василий Михайлович (1928—2009) — хозяйственный и партийный деятель Украинской ССР.
 Кавун, Максим Эдуардович (род. 1978) — историк, культуролог и публицист.
 Кавун, Олег Николаевич (род. 1950) — российский кинорежиссёр и сценарист.